Die Türkiye 3. Futbol Ligi 1998/99 war die 28. Spielzeit der dritthöchsten türkischen Spielklasse im professionellen Männer-Fußball. Sie wurde am 29. August 1998 mit dem 1. Spieltag begonnen und am 9. Mai 1999 mit dem 34. und letzten Spieltag abgeschlossen.

Austragungsmodus 
In der Saison 1998/99 wurde die TFF 1. Lig wie in der Vorsaison als eine achtgleisige Liga gespielt. Ferner wurde die Gesamtmannschaftszahl von 135 auf 137 erhöht. Diese 137 Mannschaft spielten in acht Gruppen mit jeweils 17 bzw. 18 Mannschaften um den Aufstieg in die 2. Lig bzw. gegen den Abstieg in die regionalen Amateurligen. Die Einteilung der Liga wurde regionalspezifisch durchgeführt, sodass meistens alle Teams einer Gruppe aus benachbarten oder nah zueinander gelegenen Provinzen kamen. Alle Erstplatzierten stiegen direkt in die 2. Lig auf, während die beiden letztplatzierten Teams aller Gruppen abstiegen. Zusätzlich stieg zwei der Zweitplatzierten aufsteigen.

Zu Saisonbeginn waren zu den von der vorherigen Saison verbleibenden 111 Mannschaften die zehn Absteiger aus der 2. Lig Kemerspor, Gaziosmanpaşaspor, Yeni Turgutluspor, Afyonspor, Düzcespor, Beylerbeyi SK, Keçiörengücü, Çorumspor, Türk Telekomspor, Siirt Köy Hizmetleri YSE, die 16 Neulinge Erganispor, Doğubayazıtspor, Fatsaspor, Ardeşenspor, Malatya Belediyespor, Niğdespor, Mudurnuspor, Bartinspor, Side Genpaspor, Yeni Anamurspor, Eskişehir Demirspor, Yeşilova SK, Öz Sahrayıceditspor, Kestelspor, Vefa Istanbul, Ayazağaspor hinzugekommen. Die Neulinge waren aus den damals viertklassigen regionalen Amateurligen als Meister aufgenommen wurden und durften an der 3. Liga teilnehmen.

Siirt Köy Hizmetleri SK (Gruppe 1), Sivasspor (Gruppe 2), Malatya Belediyespor (Gruppe 3), MKE Kırıkkalespor (Gruppe 4), Ankara ASAŞ (Gruppe 5), Yeni Nazillispor (Gruppe 6), Darıca Gençlerbirliği (Gruppe 7), Gaziosmanpaşaspor (Gruppe 8) erreichten in ihren Gruppen die Meisterschaft der 3. Lig und damit den direkten Aufstieg in die 2. Lig. Zudem stiegen die beiden zwei Zweitplatzierten Düzcespor und KSÜ Endüstrispor in die 2. Lig auf.

Zum Saisonende standen aus der Gruppe 1 Bitlis Köy Hizmetleri Spor, Erganispor, aus der Gruppe 2 Turhalspor, Ardeşenspor, aus der Gruppe 3 Siverek Belediyespor, Pütürge Belediyespor, aus der Gruppe 4 Beypazarı Belediyespor, Bartinspor, aus der Gruppe 5 Eskişehir Demirspor, Afyon Şekerspor, aus der Gruppe 6 Yeşilova SK, Gaziemirspor, aus der Gruppe 7 Kestelspor, Anadoluhisarı İdman Yurdu und aus der Gruppe 8 Bigaspor, Küçükçekmecespor als Absteiger in die regionale Amateurliga fest. Zusätzlich zu diesen regulären Absteigern nahmen in der kommenden Saison trotz erreichten Klassenerhalts aus der Gruppe 7 Gölcükspor und Yalovaspor und aus der Gruppe 8 Ayazağaspor nicht an der 3. Lig teil.

Zum Saisonstart änderten mehrere Vereine ihren Namen. So wurde Diyarbakır DSİ SK in Bismil Birlikspor, Genç Muratspor in Bingöl Genç Telekomspor, Selçuk Üniversitesi SK in KSÜ Endüstrispor, Aksarayspor in EGSAŞ Aksarayspor und Bergamaspor in Bergama Belediyespor umbenannt.

1. Gruppe (1. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

2. Gruppe (2. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

3. Gruppe (3. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

4. Gruppe (4. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

5. Gruppe (5. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

6. Gruppe (6. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

7. Gruppe (7. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

8. Gruppe (8. Grup)

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Play-offs 
Halbfinale

Finalspiele

Siehe auch 
 Süper Lig
 TFF 1. Lig
 TFF 2. Lig
 TFF 3. Lig

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 2. Lig auf tff.org dritthöchste Spielklasse seit 2001 (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der TFF 3. Lig auf tff.org dritthöchste Spielklasse von 1967 bis 2001 (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der Türkiye 3. Futbol Ligi 1998/99 auf tff.org (türkisch)
 Türkiye 3. Futbol Ligi 1998/99 auf mackolik.com (türkisch)

1998/99
Fußballsaison 1998/99